La strontioborite è un minerale discreditato dall'IMA perché sono emerse incongruenze fra la struttura e la formula chimica.

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Collegamenti esterni 

Borati (minerali)
Specie mineralogiche non riconosciute dall'IMA